Nahír: ángel o demonio (Anteriormente llamada Nahir: La historia desconocída) es una próxima miniserie del género policial-drama de HBO Max del año 2023. La serie se basa en el libro homónimo del periodista Mauro Szeta y del escritor Mauro Fulco autores del libro del mismo nombre en el que se basa en el perfil de Nahir Galarza. La miniserie quedó en manos de las productoras Telemundo y NBC Universal y Zeppelin Studios. En febrero de 2022 la productora Zeppelin Studio subió un artículo en formato PDF con todos los detalles acerca de la serie y se subió un trailer hecho por Clarín

Producción 
En 2018 se lanzó el libro ''Nahir La historia desconocída'' escrita por el periodista Mauro Szeta y el escritor Mauro Fulco y editado por la editora sudamericana, el 12 de noviembre de 2019 se confirmó que se rodaria una serie basada en el libro de Mauro Szeta y Mauro Fulco cuyo libro se basa en el caso Nahir Galarza. En 2020 se iba a comenzar a filmar la serie pero se tuvo que postergar hasta agosto de 2021 ya que el proyecto se vio afectado por pandemia de COVID-19, el 3 de agosto de 2021 se comenzó a rodar la serie luego de que se establecieran los protocolos para combatir la pandemia de COVID-19, la serie quedó en manos de las productoras Pol-ka Producciones, NBC Universal y Telemundo Internacional y siendo dirigida por Hernán Guerschuny. El guion fue escrito por la periodista  y escritora Tamara Tenenbaum, autora del Best - seller ''El fin del amor. Querer y coger''

Lanzamiento 
La serie comenzó a rodarse en 2020/21 y se confirmó por medio de C5N que la miniserie basada en el caso de Nahir galarza llegaría en marzo de 2022 y sería emitida por la Plataforma de streaming HBO Max y en tv por HBO

Elenco 
No está definido el elenco que formará parte de la tira, se ha revelado que la actriz Soledad Villamil será la detective en toda la historia.

Episodios

Sinopsis 
Una periodista feminista se enfrenta con los dilemas de su oficio y de su época cuando le toca investigar un caso polémico: la historia de Nahir Galarza, una chica que mató a su novio en una ciudad del interior de Argentina y se convirtió en una celebridad mundial.

Trailer 
El 20 de enero de 2023 se filtró el supuesto trailer de la serie, la cual cambió su nombre ''Nahir: La historia desconocída'' a llamarse ''Nahir: ángel o demonio'' o simplemente 'Ángel o demonio, en el trailer se observa a la actriz y actor encarnando a Nahir Galarza y a Fernando Pastorizzo, los actores aun no fueron identificados.

Véase también 
 Caso de Nahir Galarza

Referencias

Enlaces externos 

https://www.elentrerios.com/actualidad/la-ldquohistoria-desconocidardquo-de-nahir-es-contada-por-mauro-szeta-en-un-nuevo-libro.htm

https://www.lavoz.com.ar/vos/tv/comenzaran-a-filmar-una-miniserie-basada-en-nahir-galarza/

https://negocios.com.ar/estilo/cine-y-series/crimen-y-pasion-como-sera-la-polemica-miniserie-de-nahir-galarza/

https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-11-12-17-29-0-todo-listo-para-comenzar-a-rodar-la-serie-de-nahir-galarza

https://www.youtube.com/watch?v=2dXATwXyL_o

Miniseries de televisión
Programas de televisión
Programas de televisión basados en libros
HBO Max
Series de televisión de crímenes
Series de televisión de Argentina
Programas de televisión en español
Mujeres asesinas
Unitarios de Pol-ka
Telemundo
Series de televisión de drama